9-й американский шахматный конгресс проходил с 6 по 21 августа 1923 года в Лейк-Хопатконге.

Таблица турнира

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1923 год в шахматах
Спортивные соревнования в Нью-Джерси